Абрагамсон — фамилия.

Известные носители 
 Абрагамсон, Абрагам (или Абрамсон, 1754—1811) — немецкий медальер, сын Якоба Абрагамсона.
 Абрагамсон, Артур Адольфович (1854—1924) — российский государственный деятель, действительный статский советник.
 Абрагамсон, Бернард Яковлевич (1798—1874) — русский врач и общественный деятель, ставший известным благодаря своей активной деятельности на юге Российской империи.
 Абрагамсон, Вернер Ганс Фридрих (1744—1812) — датский писатель и археолог.
 Абрагамсон, Якоб (1723—1800) — немецкий медальер, отец Абрагама Абрагамсона.